Il singolare del Chennai Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Rafter era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Byron Black ha battuto in finale Rainer Schüttler 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie

  Carlos Moyá (quarti)
  Karol Kučera (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Byron Black (campione)

 Andrew Ilie (secondo turno) 
 Sjeng Schalken (primo turno) 
 Rainer Schüttler (finale) 
 John van Lottum (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1999
ATP Tour 1999